Miejscowości w USA:
 Powder River – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Natrona
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Powder River (ang. Powder River County) – w stanie Montana